Ликон из Троады (; около 299 г. до н. э. — около 225 г. до н. э.) — древнегреческий философ-перипатетик, ученик и преемник Стратона.

Жизнь 
Он жил в Пергаме, под покровительством правителей из династии Атталидов. Антиох тоже хотел его приблизить, но безуспешно. Часто подавал афинянам советы, которые были им весьма полезны. Был знаменит своим красноречием (хотя в письменном слоге был недостоин самого себя) и хорошим воспитателем детей. Уделял большое внимание физическому развитию также, как духовному, постоянно занимался гимнастикой, телосложение у него было как у атлета. Тем не менее, умер от подагры в возрасте семидесяти четырёх лет. Был схолархом перипатетической школы более, чем сорок четыре года. Самым известным учеником Ликона в школе перипатетиков был Аристон с Кеоса, который стал его преемником.

Произведения 
Среди сочинений Ликона, возможно, был труд О характерах, фрагмент которого цитирует Публий Рутилий Луп. Цицерон и Климент Александрийский сообщают, что у него было сочинение о границах добра и зла. Апулей упоминает его сочинение о природе животных.

Примечания

Литература 
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. — (Серия «Философское наследие»). — : Мысль, 1979. — 624 стр.
 2-е изд., испр. — : Мысль, 1986. — 570 стр. —  переиздания: 1995, 1998, 2009.
 Античная философия: Энциклопедический словарь. — , 2008. — С. 148—150. 
 Fortenbaugh, W., White, S. Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes: Text, Translation and Discussion. / Transaction Publishers. — 2004. — ISBN 0-7658-0253-8

Философы III века
Эллинистические философы
Перипатетики